Sint-Isidoruskapel (Gendijk), een kapel bij Neer in de Nederlandse gemeente Leudal
 Sint-Isidoruskapel (Weelde), een kapel in Weelde in de Belgische gemeente Ravels
 Sint-Isidoruskapel (Schijndel), een kapel in Schijndel in de Nederlandse gemeente Meierijstad
 Sint-Isidoruskapel (Strijbeek), een kapel in Strijbeek in de Nederlandse gemeente Alphen-Chaam
 Sint-Isidoruskapel (Swier), een kapel in Swier in de Nederlandse gemeente Beekdaelen